Zieten-Denkmal steht für:

 Zieten-Denkmal (Berlin), Bronzestatue in Berlin
 Zieten-Denkmal (Wustrau), Bronzestatue in der Gemeinde Fehrbellin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg